Hite ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Hite (1945–1981), US-amerikanischer Sänger und Canned-Heat-Gründer
 Charles J. Hite (1876–1914), US-amerikanischer Geschäftsmann und Filmproduzent
 Les Hite (1903–1962), amerikanischer Bigband-Leiter
 Richard Hite (1951–2001), US-amerikanischer Bluesmusiker und Bruder von Bob Hite
 Robert L. Hite († 2015), US-amerikanischer Luftwaffenoffizier und Weltkriegsveteran
 Shere Hite (1942–2020), deutsche Sexualwissenschaftlerin US-amerikanischer Herkunft
 Wood Hite (1850–1881), US-amerikanischer Bandit

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hite (Kentucky)
 Hite (Louisiana)
 Hite (Utah), im San Juan County
 Hite (Washington)
 Hite Cove, Kalifornien

Unternehmen:

 Hite (Brauerei), Brauerei in Südkorea